Сан Хуан Лахарсија има више значења:

 Општина Сан Хуан Лахарсија (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Лахарсија (Сан Хуан Лахарсија, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику